

Patronymie 

 Georg Everhard Rumphius (1627-1702), marchand, militaire et architecte hollandais célèbre surtout pour ses travaux en histoire naturelle

Voir aussi 
 Miss Rumphius, album illustré pour enfants